Соревнования в плавании на дистанции 50 метров на спине у мужчин на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 года прошли 5 и 6 августа.

Рекорды 
До начала соревнований рекорды были следующие.

Результаты

Предварительные заплывы 
Предварительные заплывы стартовали 5 августа в 09:56 по местному времени.

Полуфиналы 
Полуфиналы стартовали 5 августа в 17:31 по местному времени.

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал 
Финал стартовал 6 августа в 17:07 по местному времени.

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018